Gartjärn kan syfta på:
 Gartjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun,  (5,71 ha)
 Gartjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (14,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn